«Крипто́н» () — американский телесериал, разработанный Дэвидом С. Гойером и Дамианом Кайндлером для кабельного канала Syfy. События шоу будут происходить на родной планете Супермена, примерно за 200 лет до его рождения. Премьера состоялась 15 марта 2018 года.

16 августа 2019 канал Syfy закрыл телесериал после двух сезонов, и также отменил спин-офф про Лобо.

Сюжет 
В центре фантастического сериала — события, происходившие на Криптоне за 200 лет до рождения Супермена. В центре сюжета дедушка Супермена - Сэг-Эл, который одновременно любит двух девушек: Лайту-Зод, это его первая любовь и с ней он проводит свободное время в своем родном квартале. И вторая любовь - Нисса, именно она родила сына, который станет отцом Супермена в будущем. А Лайта-Зод родила сына Дру-Зод, который является завоевателем галактик и тираном.    Действие разворачивается за 200 лет до гибели планеты. В последней серии 2 сезона Брейниак летит на своем звездолёте к Земле с похищенным сыном Сэг-Эла и Ниссы. Дед Супермена, всю жизнь веривший в равенство всех жителей планеты Криптон, решает вести непримиримую борьбу с беспорядками и очистить славное имя Элов…

В ролях 
 Кэмерон Кафф — Сэг-Эл, сильный, уверенный в себе молодой человек. Молодая версия дедушки Супермена. Николас Витам-Мюллер сыграл юного Сэг-Эла.
 Джорджина Кэмпбелл — Лайта-Зод: упрямый кадет и воин в Криптонских военной гильдии, находится в тайных, запрещенных отношениях с Сэг-Элом.
 Иэн Макэлхинни — Вал-Эл: дед Сэг-Эла, который бросил вызов смерти перейдя в Фантомную зону и является убежденным сторонником идей освоения космоса.
 Эллиот Кауэн — Дарон-Векс: главный судья Кандора, который призван защищать элиту Криптона.
 Энн Огбомо — Джейна-Зод: глава Криптонской военной гильдии и мать Лайты. Первоначально сообщалось, что персонажа будут звать Алура, как мать Супергёрл — Алуру Зор-Эл.
 Расмус Хардайкер — Кэм: инженер и лучший друг Сэг-Эла.
 Уоллис Дей — Нисса-Векс: младший судья и дочь Дарон-Векс.
 Аарон Пьер — Дэв-Эм: «плохиш двадцати с чем-то лет».
 Пола Малкомсон — Чарис: матриарх дома Элов, которая будет помогать своему сыну Сэгу пробиваться среди предательских ловушек и интриг города Кандор.
 Блейк Ритсон — Брейниак: сверхпродвинутый инопланетный андроид с высоким уровнем интеллекта.
 Шон Сайпс — Адам Стрэйндж. Попал в прошлое чтобы предупредить Сэг-Эла о надвигающем прошлом который поставит на карту существование Кал-Эла/Супермена.
 Ханна Уэддингем — Джакс-Ур: Лидер Чёрного Зеро.
 Колин Сэлмон — Дру-Зод; будущий сын Лайты-Зод.
 Гордон Александр — Квекс-Ул - Командующий эскадрильей Лайты Сагитари.
 Думсдэй - Кратко появляется в шестом, девятом и десятом эпизодах через CGI.
 Эммет Джей Скэнлэн - Лобо. Охотник за головами. В этом сериале он хочет отомстить Брейниаку. 

Также ожидается появление таких персонажей как Тер-Эл (отец Сэг-Эла), Орлица, Флеймбёрд.

Производство 
В 2014 году сообщалось, что Дэвид С. Гойер разрабатывают сериал под названием «Криптон». В декабре 2014 года было подтверждено, что сериал находится в разработке и выйдет в эфир на канале Syfy. Позже было объявлено, что шоу будет спродюсировано Гойером, а сценарий к нему написан Иэном Голдбергом. Первоначально Гойер подтвердил, что действие сериала будет проходить примерно за 200 лет до времени фильма «Человек из стали». Но на San Diego Comic-Con International 2017 года Джефф Джонс рассказал, что сериал будет существовать в своей собственной вселенной.

В мае 2016 года, TV Line сообщили, что Syfy официально заказали пилотный эпизод и что Дамиан Кайндлер назначен шоуранером проекта, Гойер — сo-исполнительным продюсером, а Колм Маккарти снимет пилот. В июне 2016 года стало известно о планах начать производство пилотного эпизода тем же летом в Монреале. В сентябре 2016 года, пилот был снят в Сербии.

18 апреля 2017 года был выпущен первый тизер-трейлер «Криптона»; также сообщалось, что шоу дебютирует в 2017 году. Тем не менее, в следующем месяце Syfy сообщил о переносе премьеры на 2018 год.

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2018)

Сезон 2 (2019)

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2018 году
Телесериалы США, завершённые в 2019 году
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы США
Экшен-телесериалы США
Приключенческие телесериалы США
Научно-фантастические телесериалы США
Программы телеканала Syfy
Супермен
Телесериалы о путешествиях во времени
Телесериалы-приквелы
Телесериалы, основанные на DC Comics
Телесериалы США о путешествиях во времени